Gregan ist der Familienname folgender Personen:

 George Gregan (* 1973), australischer Rugby-Union-Spieler
 Ralf Gregan (* 1933), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Sean Gregan (* 1974), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Cregan